Kurt Lundkvist kan syfta på:
Kurt Lundquist (född 1925), svensk sprinter
Kurt Lundqvist (född 1914), svensk höjdhoppare